Damned in Black е шести студиен албум на блек метъл групата Immortal. Първи албум с басиста Исария от група Dead to This World. През 2005 г. е преиздаден.

Състав 
 Абат Дуум Окулта – вокали, китара
 Исария – бас
 Хорф – барабани
 Демонас Дуум Окулта – текстове

Песни

Бележки 

Албуми на Имортъл
Музикални албуми от 2000 година